Ngrambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrambe, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngrambe, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar